Gumping ist der Ortsname von

 Gumping (Triftern), Ortsteil des Marktes Triftern, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Gumping (Wald), Ortsteil der Gemeinde Wald, Landkreis Cham, Bayern

 Gumping (Gemeinde Diersbach), Ortschaft der Gemeinde Diersbach, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Gumping (Gemeinde Kirchberg), Ortschaft der Gemeinde Kirchberg bei Mattighofen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Gumping (Gemeinde Maissau), Ortschaft und Katastralgemeinde von Maissau, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
 Gumping (Gemeinde Sankt Martin), Katastralgemeinde von Sankt Martin bei Lofer, Bezirk Zell am See, Land Salzburg